Martinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Avanti Martinetti (1904–1970), italienischer Radsportler
 David Martinetti (* 1970), Schweizer Ringer
 Étienne Martinetti (* 1940), Schweizer Ringer
 Giovan Battista Martinetti (1764–1830), Schweizer Architekt
 Grégory Martinetti (* 1972), Schweizer Ringer
 Jimmy Martinetti (* 1946), Schweizer Ringer
 Léon Martinetti, argentinischer Basketballspieler
 Nella Martinetti (1946–2011), Schweizer Sängerin und Komponistin
 Piero Martinetti (1872–1943), italienischer Philosoph

Martinetti ist der Name folgender Orte:
 Martinetti, Ortsteil der Gemeinde San Giorio di Susa in der Provinz Turin, Italien